Мелита — один из районов древних Афин наряду с другими: Кидафенеон, Лимнай, Керамик, Коллит и Диомея. Назван по имени персонажа древнегреческой мифологии Мелиты.

Располагался на западе города.

Известен тем, что в этом районе Афин Эпикур владел домом, который был специальным распоряжением оставлен под жилье (ejnoikei’n) его преемнику — Гермарху и его товарищам по философии на все время, «покуда Гермарх (будет) жив».

Города Древней Греции
Аттика
География Древних Афин